Wohlfart ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Wohlfart (1950–2013), luxemburgischer Politiker
 Günter Wohlfart (* 1943), deutscher Philosoph
 Johann August Wohlfart (1712–1784), deutscher Mediziner
 Johann Jakob Wohlfart (* 1743 in Surinam), Doktor beider Rechte an der Universität Leiden
 Joseph Wohlfart (1920–2000), luxemburgischer Politiker, Mitglied der Chamber und MdEP

Siehe auch: 
 Wohlfahrt (Begriffsklärung)
 Wohlfarth